Stars 80 est le titre de plusieurs œuvres :
 Stars 80 : film français de Frédéric Forestier et Thomas Langmann sorti en 2012.
 Stars 80, la tournée : spectacle musical d'artistes de variétés créé en 2013 et faisant suite au film.
 Stars 80, la suite : film français de Frédéric Auburtin et Thomas Langmann qui sort en .